Bass steht für
 Bass (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort

 Bass (Brauerei), englische Brauerei
 Bass Brothers, US-amerikanisches Musikproduzentenduo
 Bass Rock, Insel vor Schottland
 Bass, Audioprogramm-Bibliothek, siehe XMPlay
 Bass (Wahlkreis), Wahlkreis in Australien
 Bass, Buttnmandlgruppe, siehe Buttnmandllauf
 Bass, Krampusgruppe, siehe Krampus

Tiefe Ton- und Stimmlagen:
 Bass (Akustik), Schallwellen mit tiefen Frequenzen
 Bass (Instrument), Musikinstrument mit tiefer Tonlage
 Bass (Stimmlage), tiefe Männer-Stimmlage
 Bass-Lautsprecher, siehe Subwoofer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bass (Alabama) im Jackson County
 Bass (Arkansas) im Newton County
 Bass (Georgia) im Houston County
 Bass (Kentucky) im Casey County
 Bass (Missouri) im Cole County
 Bass (New Mexico) im Eddy County – nicht mehr existent
 Bass (West Virginia) im Hardy County

BASS steht als Abkürzung  für:
 Bassa-Schrift (ISO-15924-Code)
 Bayreuth African Studies Series
 Beneath a Steel Sky, ein Computerspiel
 Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften Nordrhein-Westfalen
 Bild-Austast-Synchron-Signal, siehe Fernsehsignal
 British Association of Ship Suppliers (Britischer Verband der Schiffsausrüster)
 Bundesarbeitsgemeinschaft Schulpraktische Studien
 Büro für arbeits- und sozialpolitische Studien BASS in Bern

Siehe auch:
 Bas
 Baas
 The Bass
 Bass Branch, Bass Brook Bass Creek, Bass Island, Bass Lake, Bass Lakes, Bass River
 Bass-Diffusionsmodell, wirtschaftsmathematisches Modell
 Bass Highway (Tasmanien)
 Bass-Straße, Meerenge zwischen Tasmanien und Australien
 Bass & Herz, deutsche Privatbank

Abkürzung